Bertando dei Rossi – nobile italiano
 Michi Dei Rossi – batterista italiano
 Nives Dei Rossi – sciatrice alpina italiana
 Riccardo Dei Rossi – ex canottiere italiano

Pagine correlate
De Rossi